Тржцинец () — польский дворянский герб.

Описание 
В золотом щите со стальной внутренней каймой три тростника в столб.

На щите дворянский коронованный шлем. Нашлемник: справа крыло, слева золотой грифон.

Герб используют 
Людвиг Прешель (Preszel), г. Тржцинец, жалован 16.02.1826 дипломом на потомственное дворянское достоинство Царства Польского.

Литература 
 Дневник законов Царства Польского XI-443
 Juliusz Ostrowski, Księga herbowa rodów polskich. Warszawa 1897
 

Гербы с шляхетскими коронами
Гербы с нашлемниками в виде орлиных крыльев
Гербы с изображением грифона
Гербы с изображением камыша